Gašpar může být:

Křestní jméno
 Gašpar Mašek (1794–1873) – český hudební skladatel, který působil ve Slovinsku
 Gašpar Pika (asi 1630–1672) – velitel posádky Oravského hradu, který se přidal k povstání kuruců
 Gašpar Rovňan (1870–1944) – slovenský politik, meziválečný senátor

Příjmení
 Jozef Gašpar (* 1952) – slovenský fotbalový brankář
 Karol Gašpar (1920–2010) – slovenský fotbalista
 Tido J. Gašpar, vlastním jménem Jozef Gašpar (1893–1972) – slovenský novinář, spisovatel, kulturní pracovník, dramaturg, veřejný činitel, ideolog a politik

Podobné články
 Kašpar
 Gašparík

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení